Pero (gr. Πηρώ) – w mitologii greckiej królewna Pylos, córka Neleusa i Chloris.

Pero była córką Neleusa i Chloris.

 Drzewo genealogiczne Pero

Pero odznaczała się wielką urodą, wobec czego liczni zalotnicy starali się zawrzeć z nią związek małżeński. Jednakże jej ojciec Neleus nie był chętny wydawać ją za mąż. Za oddanie córki żądał stada Ifiklosa. Warunek ten udało się spełnić Biasowi, dalszemu krewnemu Pero, któremu pomógł w tym przedsięwzięciu jego brat Melampus. W efekcie Bias pojął Pero za żonę.

Wraz z mężem doczekali się potomstwa, wśród którego wymiania się różne osoby. Jedna wersja mówi o Perialkesie, Arejosie i Alfesiboi, inna zaś o Talaosie, Arejosie i Leodokosie. Nie powstrzymało to jednak Biasa od porzucenia swej małżonki. Wziął on za żonę następnie córkę Projtosa.

 Potomkowie Pero

Przypisy

Bibliografia 
 

Królewny w mitologii greckiej